Naumer ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Naumer (* 1962), deutscher Moderator und Kabarettist
 Helmuth Naumer (1907–1990), deutscher Maler 
 Katrin Naumer (* 1987/1988), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin